Киянка (укр. Киянка) — многозначный термин.

 Киянка — столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины.
 Киянка (Емильчинский район) — село в Житомирской области Украины.
 Киянка (Новоград-Волынский район) — село в Житомирской области Украины.
 Киянка (приток Белоуса) — река в Черниговской области Украины.
 Киянка (приток Глубочицы) — река в Киеве.